Pandit, ou Pundit, est un titre honorifique indien.

Patronyme 
 Vijaya Lakshmi Pandit (1900-1990), femme politique et diplomate indienne, première femme présidente de l'Assemblée générale des Nations unies.

Autres 
 Korla Pandit, nom de scène de John Roland Redd (1921-1998), musicien américain.
 Les frères Jatin Pandit et Lalit Pandit, compositeurs indiens de musiques de film, connus sous le nom de leur duo Jatin Lalit.

Voir aussi